Die deutsche Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2009/10 (Frauen) enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der Schachbundesliga der Frauen 2009/10.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften das maximale Meldekontingent aus, der SV Medizin Erfurt und der SAV Torgelow meldeten jeweils 13 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der USV Volksbank Halle und der SV Medizin Erfurt kamen mit je 8 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen wurden bei der OSG Baden-Baden, beim SK Großlehna und beim SC Bad Königshofen eingesetzt, nämlich jeweils 13. Insgesamt kamen 129 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 18 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spielerinnen der Saison waren Marta Michna (Hamburger SK) und Tatiana Melamed (USV Volksbank Halle) mit je 8,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Eva Kulovaná (SK Großlehna). Mit Eva Moser, Ketewan Arachamia-Grant (beide OSG Baden-Baden), Lucie Hodová und Helene Nuber (beide SC Bad Königshofen) erzielten vier Spielerinnen 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Moser und Hodová wurden je viermal eingesetzt, Arachamia-Grant zweimal und Nuber einmal.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die beim SK Lehrte spielende Nicole Manusina (* 1998).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

SAV Torgelow

SV Wolfbusch

Rodewischer Schachmiezen

SK Großlehna

SK Lehrte

SC Bad Königshofen

SV Medizin Erfurt

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Jessica Schmidt hieß bis zur Saison 2008/09 Jessica Nill.
 Kristin Müller-Ludwig hieß früher Kristin Ludwig.
 Doreen Troyke hieß früher Doreen Gerstenhauer.
 Tina Mietzner heißt seit der Saison 2010/11 Tina Duppel.
 Petra Blažková heißt seit der Saison 2010/11 Petra Sochorova.
 Anja Schulz ist nicht identisch mit der gleichnamigen Spielerin, die in den Spielzeiten 1996/97 und 1999/2000 beim SV Chemie Guben in der Frauenbundesliga gespielt hat.

Weblinks 

 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2009/10 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Schach 2010
Wikipedia:Liste
Schach 2009